Die Thai Premier League Division 1 2011 war die zweithöchste Spielklasse im thailändischen Fußball. Es nahmen 18 Mannschaften teil.

Teilnehmer

Namensumbenennungen 
 Suvarnabhumi Customs → Samut Prakan Customs United
 Raj Pracha Nonthaburi → Raj-Pracha FC
 Chula United → BBCU FC
 FC PTT → PTT Rayong FC

Abschlusstabelle 
Stand: Saisonende

|}

TOP Torschützen 
Stand: Saisonende

Weblinks 
 Thai Premier League Division 1 - Saison 2011 bei rsssf.com

2011
Fußballsaison 2011